San Michele ist die italienische Bezeichnung des Erzengels Michael und mehrerer Heiliger.

San Michele ist ein Bestandteil der Namen mehrerer italienischer Gemeinden:

Chiusa di San Michele
Dusino San Michele 
Olivetta San Michele
San Michele all’Adige 
San Michele al Tagliamento 
San Michele di Ganzaria
San Michele di Serino 
San Michele Mondovì 
San Michele Salentino

Außerdem sind nach San Michele benannt:

eine Insel in der Lagune von Venedig, siehe San Michele (Insel)
eine Villa auf Capri, siehe Villa San Michele, dazu: Das Buch von San Michele
San Michele, eine Rebsorte

Kirchen und Klöster in Italien, darunter:
San Michele in Foro in Lucca
San Michele in Sassia in Rom
San Michele Maggiore in Pavia
Sacra di San Michele, Susatal, Piemont 
San Michele de Murato, im Bevincotal, Korsika 
Kloster San Michele della Verruca, Toskana 
Kloster San Michele a Quarto, Toskana 

Schiffe:
 San Michele (Schiff, 1841)
 Monte San Michele (Schiff, 1920)

Siehe auch:
 Villa San Michele